Niña bonita puede referirse a:
 Una niña que se considere bonita.
 La forma coloquial de designar al número quince.
 La Alegoría de la República Española.
 La niña bonita (zarzuela) en tres actos y en verso (1881), de Manuel Fernández Caballero y Luis Mariano de Larra.
 Niña bonita (telenovela) (1988), una telenovela venezolana producida y emitida por Venevisión.
 Niña bonita, un álbum de la cantante Patricia Manterola.
 Mi niña bonita, un álbum de los reguetoneros venezolanos Chino y Nacho.

Notas